A seguir está uma lista de canções produzidas, co-produzidas e remixadas pelo produtor de house music dance music brasileiro Deeplick:

(pode ser que não tenha todas as suas produções nessa lista)

2001

LS Jack - V.I.B.E.: Vibrações Inteligentes Beneficiando a Existência
 "Uma Carta" (Deeplick Remix)

Tiziano Ferro - Rosso Relativo
 "Imbranato" (Remix)

2002

Jorge Vercilo - Elo
 "Homem-Aranha" (Deeplick Remix)

2003

Luiza Possi - Eu Sou Assim
 "Dias Iguais" (Deeplick Remix)
 "Eu Sou Assim" (Deeplick Remix)
 "Eu Sou Assim" (Deeplick Club Mix)

Preta Gil - Prêt-à Porter
 "Espelho D´Àgua"

O Rappa - O Silêncio Q Precede o Esporro
 "Mar de Gente" (Remix)

Beth Lamas - Celebridade
 "Fama"

2004

Luiza Possi - Pro Mundo Levar
 "Tudo Que Há de Bom " (Deeplick Remix)

Beastie Boys - To the 5 Boroughs
 "Ch-Check It Out" (Deep Remix)

Papas da Língua - Ao Vivo Acústico
 "Eu Sei" (Deeplick Remix)

Maurício Manieri - Quero Ver Quem Vem
 "O Dia de Nós Dois" (House Remix)

Joss Stone - Mind, Body & Soul
 "Right To Be Wrong" (Deeplick Night Remix)

RBD - Rebelde
 "Fique em Silencio" (House Remix)

2005

Vanessa da Mata - Essa Boneca Tem Manual
 "Ai, Ai, Ai..." (Deeplick Radio Remix)
 "Sou Neguinha"

Daniela Mercury - Balé Mulato
 "Pensar em Você" (Deeplick Remix)
 "Levada Brasileira"

Daft Punk - Human After All
 "Technologic"

2006

Marina Elali - Marina Elali
 "One Last Cry" (Remix)

Luiza Possi - Escuta
 "Seu Nome" (Deeplick Radio Remix) 
 "Gandaia Das Ondas/Pedra e Areia" (Deeplick Remix)

Sandy & Junior - Sandy e Júnior
 "Replay"

Skank - Carrossel
 "Mil Acasos" (Deeplick House Remix)
 "Seus Passos" (Deeplick Remix)

Luka - Sem Resposta
 "Sem Resposta" (Remix)

Marcelo D2 - Meu Samba é Assim
 "That's What I Got" (Deeplick House Remix) (feat. Chali Tuna)

Tânia Mara - Tânia Mara
 "Se Quiser" (Deeplick Remix)
 "Se Quiser" (House Mix)

2007

Seu Jorge - América Brasil
 "Mina Do Condomínio" (Deeplick Remix) 
 "Burguesinha" (Deeplick Remix)

Marjorie Estiano - Flores, Amores e Blablablá
 "Espirais"

Jay Vaquer - Formidável Mundo Cão
 "Longe Aqui"

Danni Carlos - Música Nova
 "Coisas Que Eu Sei
 "Coisas Que Eu Sei" (Deeplick Remix)

2008

Vanessa da Mata - Sim
 "Boa Sorte/Good Luck" (feat.Ben Harper)

Skank - Estandarte
 "Ainda Gosto Dela" (feat. Negra Li)

2009

Wanessa Camargo - Meu Momento
 "Fly"  (feat. Ja Rule)
 "Não Me Leve a Mal"
 "Dono da Noite"
 "Como Eu Te Quis (Wishes)"
 "Perdeu (Physical)"
 "Máquina Digital"
 "Desejos"
 "Desejos (Remix)"

Jota Quest - La Plata
 "Seis e Trinta"

Shakira - She Wolf
 "She Wolf" (Deeplick Night club Mix)
 "She Wolf" (Deeplick Radio Edit)

Jullie - Hey!
 "Alice" (Deeplick Remix)

David Guetta - One Love
 "When Love Takes Over" (Deeplick Night Remix) (feat. Kelly Rowland)

Claudia Leitte - As Máscaras
 "As Máscaras"
 "As Máscaras" (Deeplick Remix)
 "Sincera"
 "Água"
 "Xô Perua"
 "Ruas Encantadas"
 "Crime"

2010

Valkyrias - Rádio VKS
 "Dar Certo"
 "Feel Good"
 "Last Chance"
 "VKS"
 "Meninas"
 "All I Wanna Do"

Deeplick